Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn 2022 (oficjalna nazwa z ang. EuroBasket 2022) – 41. edycja mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn, których gospodarzami były Czechy, Gruzja, Niemcy i Włochy. Turniej był rozgrywany w dniach 1–18 września 2022. Broniąca tytułu reprezentacja Słowenii odpadła w ćwierćfinale. Złoty medal zdobyła reprezentacja Hiszpanii.

Kwalifikacje

Zakwalifikowane zespoły

Losowanie 
Losowanie miało miejsce 29 kwietnia 2021 roku w Berlinie. Przed losowaniem drużyny zostały rozstawione w następujących koszykach:

Miejsce reprezentacji Rosji zajął zespół Czarnogóry.

Rozlosowano następujące grupy:

Faza grupowa

Grupa A – Tbilisi

Grupa B – Kolonia

Grupa C – Mediolan

Grupa D – Praga

Faza pucharowa 
Wszystkie mecze fazy pucharowej są rozgrywane w hali Mercedes-Benz Arena w Berlinie.

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody 

 Najlepsza piątka turnieju
  Willy Hernangómez
  Dennis Schröder
  Janis Andetokunmbo
  Rudy Gobert
  Lorenzo Brown

 Najbardziej wartościowy zawodnik
  Willy Hernangómez

Klasyfikacja końcowa 
.

Przypisy 

2022
2022 w koszykówce
2022 w Czechach
2022 w Gruzji
2022 w Niemczech
2022 we Włoszech
Koszykówka w Finlandii
Koszykówka w Izraelu
Koszykówka w Rumunii
Koszykówka w Turcji
Sport w Pradze
Sport w Tbilisi
Sport w Kolonii
Sport w Berlinie
Sport w Mediolanie